Елена Веснина и Екатерина Макарова — победительницы турнира.

Посев 
Четыре первые сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Титул)
  Саня Мирза /  Барбора Стрыцова (Полуфинал)
  Чжань Юнжань /  Мартина Хингис (Четвертьфинал)
  Чжань Хаоцин /  Ярослава Шведова (Полуфинал)
  Андреа Главачкова /  Пэн Шуай (Финал)
  Абигейл Спирс /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Луция Градецкая /  Катерина Синякова (Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2017